12. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich miały się odbyć w dniach 21–22 marca 1992 w Harrachovie na skoczni Čerťák K-180. Klasyfikacja końcowa tych mistrzostw miała powstać po zsumowaniu punktów (za oceny za styl od sędziów i odległość) za skoki w dwóch konkursach Pucharu Świata. Udało się jednak przeprowadzić tylko jedne zawody (21 marca 1992), za które przyznano medale mistrzostw świata w lotach narciarskich oraz punkty do obydwu klasyfikacji – lotów narciarskich oraz generalnej, Pucharu Świata.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1992 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Sport w Harrachovie
1992 w Europie
Czechosłowacja w XX wieku
Skoki narciarskie w Czechach